AOO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Altoona-Blair County, Altoona - Martinsburg (Pennsylvania), Stati Uniti